

Cinema 
 The Viper – film del 1914 diretto da Kenean Buel
 The Viper – film del 1938 diretto da Roy William Neill

Persone 
 The Viper – disc jockey olandese
 The Viper – soprannome di Randy Orton, wrestler statunitense

Pagine correlate 
 Viper